Пирх (:de:Pirch) — немецкий дворянский род, представители которого занимали высокие посты на военной службе в нескольких странах.

Российская империя 
 Пирх, Альберт Карлович (Альферий; 1791—1853) —  барон, российский генерал-майор (1820), гражданский губернатор Казанской губернии.
 Пирх, Карл Карлович (1788—1822) — барон, российский генерал-майор, командир лейб-гвардии Преображенского полка, брат предыдущего.

Пруссия 
 Пирх, Георг Лоренц фон (:de:George Lorenz von Pirch; 1730—1797) — прусский генерал-майор.
 Пирх, Николаус Генрих фон (:de:Nikolaus Heinrich von Pirch; 1736—1808) — прусский генерал-майор, брат предыдущего.
 Пирх, Франц Отто фон (1733—1813) — прусский генерал-лейтенант, брат предыдущих. 
 Пирх, Георг Дубислав Людвиг фон (1763—1838) — прусский генерал-лейтенант, сын предыдущего.
 Пирх, Отто Карл Лоренц фон (1765–1824) — прусский генерал от инфантерии, брат предыдущего.
 Пирх, Кристоф Вильгельм Рюдигер фон (:de:Christoph Wilhelm Rüdiger von Pirch; 1767–1846) — прусский генерал-майор, брат предыдущих.
 Пирх, Отто Фердинанд Дубислав фон (:de:Otto Ferdinand Dubislav von Pirch; 1799—1832) — прусский путешественник и писатель, армейский капитан. Сын Кристофа Вильгельма Рюдигера фон Пирха.

Другие страны 
 Пирх, Михаэль Лоренц фон (:de:Michael Lorenz von Pirch; 1687—1761) — саксонский генерал-лейтенант, дядя Отто Франца фон Пирха.
 Пирх, Дубислав Николаус фон (:de:Dubislav Nikolaus von Pirch; 1693—1768) — саксонский генерал-лейтенант, брат предыдущего. 
 Пирх, Иоганн Эрнст фон (:de:Johann Ernst von Pirch; 1744—1783) — полковник французской королевской армии, племянник предыдущих, брат Отто Франца фон Пирха.